Шушинский уезд — административная единица в составе Каспийской области, Бакинской (Шемахинской), Елизаветпольской губернии Российской империи. Центр — город Шуша.

История 
Территория Шушинского уезда входила в состав Карабахского ханства, присоединенного в 1813 году к России. В 1822 году здесь было введено русское управление. На основе царской реформы «Учреждение для управления Закавказским краем» от 10 апреля 1840 года в составе Каспийской области был образован Шушинский уезд. Центром был город Шуша.

С 1846 года уезд находился в составе Шемахинской (переименованной в 1859 году в Бакинскую), а с 1868 года — в составе Елизаветпольской губернии. На основе указа от 9 декабря 1867 года «О преобразовании управления Кавказского и Закавказского края». Зангезурский участок был выделен из состава Шушинского уезда и преобразован в Зангезурский уезд. Уездом управляли уездный начальник, его заместитель, казначей, заседатели и городская полиция. В уезде был организован суд.

В 1873 году из состава Шушинского уезда были выделены Джеванширский и Джебраильский участки, преобразованные в Джеванширский и Джебраильский уезды.

Население 
По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., в уезде проживало 138 771 тыс. чел., а в уездном городе Шуше — 25 881 чел.

Согласно ЭСБЕ население уезда в 1904 году составляло 140 740 чел. (76 519 мужчин и 64 221 женщина).

В хозяйстве уезда основное место занимали земледелие, скотоводство, шелководство, виноградарство, садоводство, пчеловодство. Широко было развито ковровое производство.

Административное деление 
Шушинский уезд был разделён на шесть участков: Мигринский, Кебирлинский, Зангезурский, Джеванширский, Челябитский и Варандинский.

В 1913 году в уезд входило 58 сельских правлений:

Населённые пункты 
Крупнейшие населённые пункты уезда (население, 1908 год)

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г./ под ред. (и с предисл. Н. А. Тройницкого). — Санкт-Петербург: издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел , 1899—1905. Елисаветпольская губерния. — 1904. — 4, XII, 184 с. Скан. 
 
 

История Азербайджана
История Армении
Уезды Елизаветпольской губернии
Елизаветпольская губерния